Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Karim Alami 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 Hernán Gumy (semifinali)
 Franco Davín (quarti di finale)
 Karim Alami (finale)

 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Frédéric Vitoux (secondo turno)
 Luis Morejon (quarti di finale)
 Thierry Champion (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1995